Bupleurum humile är en flockblommig växtart som beskrevs av Lorenz Chrysanth von Vest och Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Bupleurum humile ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
humile